Dans certaines provinces et certains territoires canadiens de common law, une Loi sur le droit de la famille (anglais : Family Law Act) est une loi qui régit les droits des conjoints et des personnes à charge quant à leurs biens, aliments, droits successoraux, accords familiaux, accords de séparation et quant aux autres matières couvertes par le droit de la famille.

Loi sur le droit de la famille (Ontario)
Loi sur le droit de la famille (Nouveau-Brunswick)
Loi sur le droit de la famille (Nunavut)
Loi sur le droit de la famille (Territoires du Nord-Ouest)
Family Law Act (Colombie-Britannique)

Le Québec n'a pas de Loi sur le droit de la famille, il a plutôt un livre deuxième « De la famille » dans le Code civil du Québec aux articles 365 et suivants du Code.

Droit au Canada
Droit de la famille